Название или часть названия нескольких православных монастырей:

 Киево-Печерская лавра
 Печерский Вознесенский монастырь
 Псково-Печерский монастырь